Unix.se är en svensk webbplats grundad 7 december 2001 tillägnad nyheter och information om Unix i dess olika former, bl.a. GNU/Linux och BSD. Sedan oktober 2004 är Unix.se en wiki med öppet innehåll som drivs av programvaran MediaWiki.

Externa länkar 
 Unix.se

Svenska webbplatser
Portal: Internet i Sverige